Langham ist der Familienname folgender Personen:
 J. N. Langham (1861–1945), US-amerikanischer Politiker
 Nat Langham (1820–1871), englischer Boxer in der Bare-knuckle-Ära
 Simon Langham (* um 1315; † 1376), Erzbischof von Canterbury (1366–1368) und Lordkanzler von England (1363–1367)
 Wallace Langham (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler

Langham heißen folgende geographische Objekt
 Langham (Norfolk), Stadt in Norfolk, England
 Langham (Essex), kleines Dorf im Nordosten von Essex, England
 Langham (Northumberland), Ort in Northumberland, England
 Langham (Rutland), Ort in Rutland, England
 Langham (Suffolk), Ort in Suffolk, England

 Langham (Saskatchewan), Kleinstadt (Town) in Saskatchewan, Kanada

 Langham (Illinois), im Grundy County, Illinois, Vereinigte Staaten

The Langham heißen:
 The Langham (Auckland), Hotel in Neuseeland
 The Langham (Boston), Hotel in Massachusetts, USA
 The Langham (Hongkong), Hotel in Hongkong
 The Langham (Huntington), Hotel in den USA
 The Langham (London), Hotel in England
 The Langham (Melbourne), Hotel in Australien
 The Langham (Pasadena), Hotel in Los Angeles, USA

Siehe auch:
 Langham Creek, Langham Place